Wareing ist der Familienname folgender Personen:

 Garrett Wareing (* 2001), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Kierston Wareing (* 1976), britische Schauspielerin
 Philip F. Wareing (1914–1996), britischer Botaniker